HL Возничего () — тройная звезда в созвездии Возничего на расстоянии приблизительно 1943 световых лет (около 596 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +11,69m до +10,8m.

Пара первого и второго компонентов — двойная затменная переменная звезда типа Беты Лиры (EB). Орбитальный период — около 0,6225 суток (14,94 часов).

Характеристики 
Первый компонент — жёлто-белая звезда спектрального класса F4 или F1V. Радиус — около 2,53 солнечных, светимость — около 9,793 солнечных. Эффективная температура — около 6792 К.

Второй компонент — жёлтый карлик спектрального класса G9V. Эффективная температура — около 5678 К.

Третий компонент — жёлтая звезда спектрального класса G2.

Примечания